Джеймс Коберн:
 Коберн, Джеймс (1928—2002) — американский телевизионный и киноактёр, снявшийся более чем в 70 фильмах и около 100 телевизионных постановках. 
 Коберн, Джеймс (1819—1883) — канадский политик.